Réveillon kan syfta på:
 Réveillon, Marne
 Réveillon, Orne